Тюлений — название нескольких островов:
 Тюлений — остров в Охотском море.
 Тюлений — остров в северо-западной части Каспийского моря.
 Тюлений (Сил) — остров в Атлантическом океане к северу от Антарктического полуострова.

См. также 
Тюлень (значения)
Тюленьи острова
Остров Тюлений